

Persone 
Carlos Mayor, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
Edmondo Mayor des Planches, diplomatico e politico italiano
Federico Mayor Zaragoza, politico spagnolo e direttore generale dell'UNESCO
John E. B. Mayor, latinista, grecista e attivista britannico
Michel Mayor, astronomo svizzero
Stephany Mayor, calciatrice messicana

Altro 
Mayor, termine inglese per "sindaco"
Lord Mayor, titolo di sindaco nelle maggiori città dei reami del Commonwealth
The Mayor, serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
Major
Mayora